Silifke (district), een Turks district in de provincie Mersin
 Silifke (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Silifke
 Silifke (merk), een Nederlands zuivelmerk